Mokko steht für:

 Mokko, eine Landgemeinde im Niger
 Moko (Geld), auch als Geld genutzte Kesseltrommeln aus Bronze vom indonesischen Alor-Archipel